Rezek:
 Francisco Rezek
 Jan Rezek